Сан-Эстебан-де-Сапардьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,99 км². Население — 57 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы